Tello puede referirse a:

Topónimo
 Tello, municipio del departamento del Huila, Colombia.
 Tello, yacimiento arqueológico mesopotámico.

Nombre
 Tello, nombre de pila de varón.
 Tello Pérez de Meneses (m. c. 1200), noble y genearca, padre de:
 Tello Téllez de Meneses (n/d), obispo de Palencia (durante 1208-1247).
 Tello Alfonso de Meneses (m. c. 1315), señor de Meneses.
 Tello de Castilla (1337-1370), infante de Castilla.
 Diego Tello de Deza (1523-1579) oidor, auditor y obispo español.

Apellido
 Tello, apellido.
 Juan Tello (1995-), jugador profesional de pádel argentino;
 Aurelio Tello (1951-), compositor clásico y musicólogo peruano.
 Carlos Tello Macías (1938-), político y economista mexicano.
 Julio C. Tello (1880-1947), médico y arqueólogo peruano.
 Manuel Tello Baurraud (1898-1971), político y diplomático mexicano.
 Rodrigo Tello (1979-), futbolista chileno.
 Cristian Tello (1991-), futbolista español.

Desambiguación de nombre y apellido.
 Antonio Tello
 Francisco Tello
 Manuel Tello

Instituciones
 Institución Tello  de Meneses